brede roodkruin
 gewone roodkruin
 heideroodkruin
 zilte roodkruin